2014 Gorzow FIM Speedway Grand Prix – dziewiąta impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2014. Zawody odbyły się 30 sierpnia 2014 na Stadionie im. Edwarda Jancarza w Gorzowie Wielkopolskim.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Bartosza Zmarzlika. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Adrian Cyfer i Łukasz Kaczmarek.

Ze względu na zawieszenie przez FIM w zawodach nie mógł wystąpić Darcy Ward. Jako zmiana kwalifikowana pojechał: Michael Jepsen Jensen.

 (43)  Darcy Ward → (19)  Michael Jepsen Jensen

Ze względu na kontuzje, po oficjalnym treningu ze startu w zawodach wycofał się Tai Woffinden. W zawodach zastąpił go pierwszy rezerwowy GP Polski: Adrian Cyfer.

 (1)  Tai Woffinden → (17)  Adrian Cyfer

Losowanie pozycji startowych odbyło się 29 sierpnia..

Wyniki 

Bieg po biegu:
 Zmarzlik, Iversen, Holder, Jonsson
 Hancock, Pedersen, Bjerre, Smolinski
 Zagar, Harris, Batchelor, Cyfer
 Kasprzak, Jensen, Lindgren, Hampel
 Kasprzak, Holder, Smolinski, Cyfer (d)
 Pedersen, Lindgren, Iversen, Harris
 Bjerre, Batchelor, Jonsson, Hampel
 Hancock, Zmarzlik, Jensen, Zagar
 Jensen, Batchelor, Holder, Pedersen (d)
 Iversen, Zagar, Smolinski, Hampel
 Hancock, Lindgren, Jonsson, Cyfer
 Bjerre, Kasprzak, Zmarzlik, Harris
 Zagar, Holder, Lindgren, Bjerre
 Kasprzak, Batchelor, Kaczmarek, Iversen (w)
 Jensen, Harris, Jonsson, Smolinski
 Zmarzlik, Pedersen, Cyfer, Hampel
 Holder, Harris, Kaczmarek, Hampel
 Jensen, Bjerre, Cyfer, Kaczmarek
 Zagar, Kasprzak, Jonsson, Pedersen (w)
 Smolinski, Zmarzlik, Batchelor, Lindgren
 Półfinały:
 Zmarzlik, Kasprzak, Bjerre, Holder
 Zagar, Jensen, Batchelor
 Finał:
 Zmarzlik, Zagar, Kasprzak, Jensen

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Polska, I
2014, I
2014 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Gorzowie Wielkopolskim